Osoby o tym nazwisku:
 Eugeniusz Kielek – polski działacz związkowy, poseł na Sejm
 Hilary Kielek – polski wojskowy